Сергей Александрович Дзинзирук (; родился 1 марта 1976 в Нижнегорский, Украинская ССР) — украинский боксёр. Серебряный призёр чемпионата мира среди любителей 1997 года, двукратный призёр чемпионатов Европы, член олимпийской сборной Украины 1996 года. Чемпион мира среди профессионалов по версии WBO в первом среднем весе (2005—2011). Почётный гражданин Броварского района Киевской области Украины.

Любительская карьера 
Первым тренером Дзинзирука был Леонид Коварский, а продолжил развивать его боксёрские навыки Александр Полищук в Броварском училище олимпийского резерва, куда Сергей поступил в 1989 году.

Спортивные результаты 
 1996 — 3-е место в полусреднем весе на Чемпионате Европы в Вайле, Дания:
 Победил Нейла Гоуга (Ирландия) по очкам
 Победил Паскуале Буоннано (Италия) по очкам
 Победил Хусейна Байрама (Франция) по очкам
 Проиграл Хасану Алу (Дания) по очкам
 1996 — представлял Украину в полусреднем весе в 1996 году на Олимпиаде в Атланте:
 Победил Паркпума Янгпонака (Таиланд) 20-10
 Проиграл Хасану Алу (Дания) 4-10
 1997 — 2-е место в полусреднем весе на чемпионате мира в Будапеште, Венгрия:
 Победил Андерса Стива (Норвегия) по очкам
 Победил Энрико Тормана (Германия) TKO 3
 Победил Величана Герейчанова (Словакия) по очкам
 Победил Марьяна Симьона (Румыния) по очкам
 Проиграл Олегу Саитову (Россия) по очкам
 1998 — 2-е место в полусреднем весе на чемпионате Европы в Минске, Беларусь:
 Победил Мариуша Сендровского (Польша) по очкам
 Победил Виталия Грушака (Молдавия) по очкам
 Победил Вадима Мезга (Беларусь) по очкам
 Проиграл Олегу Саитову (Россия) по очкам
 1998 — соревновался в полусреднем весе на Играх доброй воли в Нью-Йорке, США:
 Проиграл Ларри Мосли (США) по очкам

Профессиональная карьера 
Подписав контракт с британской промоутерской компанией Panix Promotions Паноса Элиадеса, Дзинзирук дебютировал на профессиональном ринге 22 января 1999 года победой по очкам над алжирцем Рамдане Кауане. В начале профи-карьеры Сергей проводил бои преимущественно в Великобритании и Польше.

В декабре 1999 года, в своём шестом поединке на профессиональном ринге победил по очкам непобеждённого американского боксёра Леона Персона (6-0-1). В 2001 году, помимо поединков в Польше, провёл бои в Казахстане и Украине.

После упразднения компании Panix Promotions, причиной которого послужил уход из неё главной звёзды — супертяжеловеса Леннокса Льюиса, Дзинзирук перешёл под крыло немецкой промоутерской компании Universum Box Promotion Клауса-Питера Коля. К тому времени он имел в своём активе 20 побед в 20 официальных профессиональных поединках. Его новым тренером стал известный немецкий специалист Михаэль Тимм.

Первый бой в Германии Дзинзирук провёл в марте 2003 года. А уже в мае того же года, нокаутировав во 2-м раунде аргентинца Марсело Алехандро Родригеса (23-6), он завоевал свой первый титул на профессиональном ринге — интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом среднем весе.

17 июня 2004 года Дзинзирук нокаутировал в 3-м раунде Мамаду Тиама (41-3), завоевав титул чемпиона Европы по версии EBU. В конце того же года он защитил титул в бою против Хусейна Байрама (17-1) нокаутом в 11-м раунде.

Период владения мировым титулом WBO 
В декабре 2005 года Сергей отобрал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе у его тогдашнего владельца Даниэля Сантоса. В 8-м раунде Дзинзируку удалось послать пуэрториканца в нокдаун. По итогам отведённых регламентом 12-ти раундов все судьи отдали преимущество непобеждённому украинцу со счётом 115-112.

27 мая 2006 года Дзинзирук победил по очкам аргентинца Себастьяна Андреса Лухана (25-3-2).

Во второй защите титула, состоявшейся в октябре 2006 года, Сергей победил по очкам боксёра из России Алисултана Надирбегова (15-1).

19 мая 2007 года нокаутировал в 11-м раунде дотоле непобеждённого бразильца Карлоса Наскименто (16-0).

В апреле 2008 году решением большинства судей победил чеха Лукаша Конечны.

1 ноября 2008 года в пятой защите титула вышел на ринг против колумбийского боксёра Хоэля Хулио (34-1) и победил его по очкам с заметным преимуществом.

Из-за проблем со своей промоутерской компанией Universum Box Promotion, которая к тому времени находилась на грани развала, Дзинзирук полтора года не выходил на ринг. В итоге ему удалось договориться о сотрудничестве с двумя американскими промоутерскими компаниями — Banner Promotions Арта Пелулло и Gary Shaw Productions Гэри Шоу, которые выкупили его контракт у Universum Box Promotion.

В мае 2010 года, уже под эгидой своих новых промоутеров, Дзинзирук дебютировал на профессиональном ринге США в бою с бывшим чемпионом мира по кикбоксингу австралийцем Дэниэлем Доусоном. Сергей уверенно контролировал ход поединка, и в конце десятого раунда начал безответно избивать австралийца, после чего рефери прекратил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

12 марта 2011 года. Серхио Мартинес — Сергей Дзинзирук 

Пребывая в статусе непобеждённого на профи-ринге боксёра, Дзинзирук сразился с очень известным и опытным аргентинцем Серхио Мартинесом за вакантный пояс WBC Diamond и мировой титул по версии The Ring в среднем весе. Поскольку бой проходил в другой весовой категории, мировой титул WBO в первом среднем весе Сергей на кон в нём не выставлял. Поединок состоялся в марте 2011 года. Схватка началась с позиционного противостояния джебами. Сергей был аккуратнее, однако Мартинес – гораздо разнообразнее и активнее с другими ударами. Зажатость Дзинзирука и его скупые действия в атаке привели к тому, что практически все раунды записал себе в актив аргентинец. В 4-м раунде Сергею отсчитали флэш-нокдаун, а в конце 5-го – уже вполне серьёзный нокдаун. Дзинзирук неплохо восстановился в 6-м раунде, вырвав его за счет классной работы на контратаках, а в 7-м даже немного "посёк" Мартинеса над левым глазом. Но в 8-м раунде на протяжении одной минуты Серхио удалось трижды отправить Дзинзирука на настил ринга ударами слева. После третьего нокдауна рефери остановил бой даже не начиная отсчета.

В октябре 2011 года Дзинзирук был лишён руководством WBO мирового титула за то, что длительное время не проводил его защиту.

Возвращение 
После полуторагодичной паузы Дзинзирук заключил контракт на бой с непобеждённым пуэрториканцем Джонатаном Гонсалесом (15-0). Поединок между ними состоялся 1 сентября 2012 года и завершился вничью.

25 января 2013 года Дзинзирук вышел на ринг с обладателем титула WBO NABO Брайаном Верой (21-6). В первом раунде Вера отправил Дзинзирука во флэш-нокдаун. Затем ситуация стала меняться, но Дзинзирук пропускал большинство мощных атак Веры. В девятом раунде Сергей перехватил инициативу, но в десятой трёхминутке Брайан сумел остановить украинца, одержав победу техническим нокаутом.

См. также 
 Украинские чемпионы мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 Представление поединка Сергея Дзинзирука с Дэниелом Доусоном на vRINGe.com 11.05.2010
 Рассказ о встрече Сергея Дзинзирука с Дэниелом Доусоном на vRINGe.com 15.05.2010
 Представление мегафайта Сергея Дзинзирука и Серхио Габриэля Мартинеса на vRINGe.com 09.03.2011
 Рассказ о бое Сергея Дзинзирука и Серхио Габриэля Мартинеса на vRINGe.com 13.03.2011

 	
 	

Боксёры Украины
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Родившиеся в Нижнегорском